Универзитатеа Крајова () је румунски фудбалски клуб из Крајове, који се тренутно такмичи у Првој лиги Румуније.

Историја 

Историја фудбала у Крајови почиње године 1921. оснивањем 2 клуба, „Крајован Крајова“ и „Ровин Гривита Крајова“.

1940. године обе екипе из Крајове су се ујединиле и основале тим „ФК Крајова“, који је освојио румунски шампионат сезоне 1942/43. Међутим, тај резултат није признат од стране Фудбалског савеза Румуније, због Другог светског рата.

Клуб се под именом „Универзитатеа Крајова“ оснива 1948. године на иницијативу студената и професора.

Сезона 1982/83. је једна од најуспешнијих у историји клуба. Те сезоне под вођством Константина Отета и Николае Ивана, Универзитатеа је стигла до полуфинала УЕФА купа, победивши велика имена европског фудбала попут Фиорентине, Бордоа и Кајзерслаутерна. Универзитатеа је тако постала први румунски клуб који је дошао до полуфинала неког европског такмичења. У полуфиналу је играла против португалске Бенфике, тада двоструког шампиона Европе и троструког финалисте Купа шампиона. После два ремија, Португалци су прошли даље због више постигнутих голова у гостима.

Трофеји 
 Прва лига : 4
 1973/74 1979/80 1980/81 1990/91
 Куп : 6
 1976/77 1977/78 1980/81 1982/83 1990/91 1992/93
 УЕФА куп :
 Полуфинале (1): 1982/83

ФК Универзитатеа Крајова у европским такмичењима

Састав екипе у сезони 2010/11

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Навијачки сајт

У